Schadeberg ist

 Schadeberg (Diesdorf), ein Ortsteil von Diesdorf im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Schadeberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schadeberg (* 1965), deutscher Unternehmer, seit 2001 Geschäftsführer der Krombacher Brauerei 
 Friedrich Schadeberg (1920–2018), deutscher Unternehmer, Miteigentümer der Krombacher Brauerei
 Henry C. Schadeberg (1913–1985), US-amerikanischer Politiker
 Hermann Schadeberg, als Maler und Glasmaler um 1399 bis 1449 tätig
 Jürgen Schadeberg (1931–2020), deutsch-südafrikanischer Fotograf
Siehe auch:
 Schadeburg
 Schadersberg